Velika nagrada Madžarske (madžarsko Magyar Nagydíj) je dirka svetovnega prvenstva Formule 1, ki poteka od sezone 1986.

Velika nagrada Madžarske je bila prva dirka Formule 1, ki je potekala v državi za železno zaveso. Poteka poleti in je znana po veliki vročini in skoraj nični možnosti dežja. Toda dirka v sezoni 2006 je prekinila tradicijo dvajsetih suhih dirk zapored. Dirkališče je tudi znano po zelo majhni možnosti prehitevanja. Tako je v sezoni 1990 Thierry Boutsen s počasnejšim Williamsom uspešno branil prvo mesto pred Ayrtonom Senno. Na dirki pride zelo do izraza tudi strategija postankov v boksih, kar je lepo dokazal Michael Schumacher v sezoni 1998, ko je z eno svojih najboljših voženj po spremembi taktike med dirko uspel zmagati. V sezoni 2001 je Schumacher z zmago na prav tej dirki izenačil rekordnih 51 zmag Alaina Prosta. V sezoni 2006 je bila dirka prvič v dežju in z zmago s štirinajstega štartnega mesta je Jenson Button dosegel prvo zmago v karieri in premagal 17 let star rekord Nigela Mansella, ki mu je tukaj uspelo zmagati z dvanajstega štartnega mesta. Najuspešnejši dirkač v zgodovini dirke je Lewis Hamilton z osmimi zmagami.

Zmagovalci Velike nagrade Madžarske

Večkratni zmagovalci

Po letih 
Roza ozadje označuje dirke, ki niso štele za prvenstvo Formule 1.

Zunanje povezave

 

Madžarska
Madžarska
Športne prireditve na Madžarskem
Športne prireditve, ustanovljene leta 1936